Крозерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крозерс, Рэйчел (1878—1958) — американский драматург и театральный режиссёр.
 Крозерс, Скэтмэн (1910—1986) — американский актёр, певец, танцор и музыкант.
 Крозерс, Уилл (род. 1987) — американский гребец.